Aske (plaats), plaats in Engeland
 Aske (album), album van de band Burzum
 Association for Skeptical Enquiry (ASKE), Britse skeptische organisatie